Allan Bentsen (* 21. August 1968 in Kopenhagen) ist ein dänischer Tischtennisspieler. Er gehörte in den 1990er und Anfang der 2000er Jahre zu den stärksten Spielern Dänemarks.

Bentsen gewann bei den nationalen dänischen Meisterschaften insgesamt 24 Titel. Im Einzel siegte er von 1991 bis 1996 sechsmal in Folge, zudem noch einmal 1999. Zwölfmal siegte er im Doppel mit verschiedenen Partnern (Jan Harkamp,  Finn Tugwell, Martin Monrad) sowie fünfmal im Mixed (mit Charlotte Polk und Mie Skov). Von 1989 bis 2005 nahm er an allen 11 Weltmeisterschaften teil. Fünfmal war er auf Europameisterschaften vertreten. Dabei wurde er 2005 Europameister mit der Mannschaft. Bereits 2000 hatte er mit dem Team Bronze gewonnen.

Bentsen spielte in verschiedenen dänischen Vereinen, aber auch im Ausland, etwa in Schweden bei Halmstad und Malmö FF sowie in Kroatien bei STK Vecernji list Zagreb. 2005 wechselte er in die deutsche Bundesliga zu Werder Bremen. Aktuell (2020) steht er bei Roskilde Bordtennis unter Vertrag.

2009 wurde er Europameister der Senioren Ü40 im Einzel und im Doppel mit Hendrik Vendelbo, 2010 Seniorenweltmeister Ü40 im Einzel.

Privat 
Bentsen ist verheiratet mit der kroatischen Tischtennis-Nationalspielerin Eldijana Aganovic. Er arbeitet als Angestellter des dänischen Tischtennis-Verbandes.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Bericht (dänisch) (abgerufen am 15. Januar 2016)

Quellen und Einzelnachweise 
 Allan Bentsen, Zeitschrift tischtennis, 2004/12 Seite 7

Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Mann
Tischtennisspieler (Dänemark)
Olympiateilnehmer (Dänemark)
Däne
Geboren 1968